William Bulloch ist der Name folgender Personen:

* William Bulloch (Mediziner) (1868–1941), britischer Bakteriologe, Pathologe und Bakteriologiehistoriker 
 William Bellinger Bulloch (1777–1852), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 William Bullock